Verdensmesterskaberne i badminton 2013 var det 20. VM i badminton. Mesterskabet blev arrangeret af Badminton World Federation (BWF) og Chinese Badminton Association og blev spillet i Tianhe Indoor Stadium i Guangzhou, Kina i perioden 5. – 11. august 2013. Det havde deltagelse af 345 spillere fra 49 nationer.

Herresingletitlen blev vundet af Lin Dan fra Kina, som vandt sin 5. VM-titel i herresingle, og som dermed blev den første badmintonspiller i historien til at vinde fem VM-titler i samme disciplin. Han blev endvidere den kun anden spiller i historien med fem VM-titler i alt, efter sydkoreaneren Park Joo-bong, som tidligere havde vundet sine fem titler i herre- og mixed double. Damesingletitlen gik til thailænderen Ratchanok Intanon, som dermed vandt Thailands første guldmedalje nogensinde ved VM i badminton. Indoneserne Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan vandt verdensmesterskabet i herredouble, mens deres landsmænd Tontowi Ahmad og Liliyana Natsir satte sig på mixed double-titlen. Endelig sikrede kineserne Wang Xiaoli og Yu Yan sig VM-titlen i damedouble.

Medaljerne blev fordelt mellem otte nationer, hvoraf Kina blev bedste nation med to guld-, to sølv- og fire bronzemedaljer. Men det var første gang siden VM i 2005 i Anaheim, at kineserne måtte nøjes med blot to guldmedaljer. Ved de to foregående verdensmesterskaber havde kineserne gjort rent bord og vundet alle fem titler, så det var første gang siden VM i 2009, at der var guldmedaljer til andre nationer end Kina.

Medaljevindere 

Antallet af vundne medaljer fordelt på nationer:

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 64 spillere.

Damesingle 
Damesingleturneringen havde deltagelse af 48 spillere.

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tournament Software – BWF World Championships 2013

Noter 

2013
Badminton i 2013